Елена Борисовна Гришина (род. 6 ноября 1968, Москва) — советская и российская фехтовальщица, спортивный комментатор. Участница двух Олимпиад (1988, 1992).

Двукратный серебряный призёр чемпионатов мира (1989, 1990) в командном первенстве. Бронзовый призёр чемпионата Европы (1995) в личном первенстве. 

Трёхкратная чемпионка страны — СССР (1989) и России (1995, 1997).

По завершении спортивной карьеры перешла на комментаторскую работу. Работала на чемпионатах Европы, мира и Олимпийских играх. Сотрудник Матч ТВ, пресс-атташе Федерации фехтования России.

Гришина Елена — ученица тренера по фехтованию Михаила Золотарёва, Владимира Васильевича Житлова.

Семья 
 Отец — Борис Гришин (род. 1938), двукратный призёр Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта СССР (водное поло);
 Мать — Валентина Растворова (1933—2018), олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта СССР (фехтование, рапира);
 Брат — Евгений Гришин (род. 1959), олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта СССР (водное поло);
 Сын —  Сергей Бида (род. 1993), призёр Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта России (фехтование, шпага) .

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Федерации фехтования России
 Интервью на сайте  https://academyoffencingmasters.com/blog/elena-grishina-about-her-son-sergey-bida/ 

Родившиеся 6 ноября
Родившиеся в 1968 году
Родившиеся в Москве
Фехтовальщики СССР
Фехтовальщики России
Чемпионы СССР по фехтованию
Чемпионы России по фехтованию
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1988 года
Фехтовальщики на летних Олимпийских играх 1992 года
Спортивные комментаторы России